Прејг има више значења:
 Прејг (Оклахома)
 Прејг (Небраска)